Richard Arends (politicus) - een Arubaans politicus
 Richard Arends (voetballer) - een Nederlandse voetballer